Die The Fidelity Unit Trusts International Open 1988 waren ein professionelles Snooker-Weltranglistenturnier der Saison 1988/89. Das Turnier wurde vom 25. August bis zum 11. September 1988 in den Trentham Gardens der englischen Stadt Stoke-on-Trent ausgetragen. Sieger wurde der amtierende Weltmeister und Titelverteidiger Steve Davis, der in einem rein englischen Finale mit einem 12:6-Sieg über Jimmy White zum fünften Mal das Turnier gewann. Das höchste Break spielte mit einem 136er-Break von Dean Reynolds ein weiterer Engländer.

Preisgeld 
Zum zweiten Mal in Folge wurde das Turnier von Fidelity Unit Trusts gesponsert, wobei sich das Preisgeld dennoch um gut 25.000 Pfund Sterling auf 224.993 £ erhöhte, von denen gut 20 % auf den Sieger entfielen.

Turnierverlauf 
Wie auch schon in den Vorjahren waren theoretisch die besten 32 Spieler der Weltrangliste direkt für die erste Hauptrunde respektive die Runde der letzten 64 gesetzt gewesen. Allerdings nahm in diesem Falle mit der Nummer sechs der Welt, dem Kanadier Cliff Thorburn, wie auch schon im Vorjahr ein Spieler aus diesem Weltranglistenbereich nicht am Turnier teil, wodurch der auf Rang 33 platzierte Australier John Campbell in die direkt gesetzten Plätze aufrückte. In dieser Runde trafen diese Spieler auf jeweils einen der 32 Qualifikanten. Im K.-o.-System wurde bis einschließlich zum Viertelfinale im Modus Best of 9 Frames und im Anschluss daran das Halbfinale im Modus Best of 17 Frames und das Finale im Modus Best of 23 Frames gespielt.

Finale 
Im Finale trafen mit den Engländern Steve Davis und Jimmy White die beiden führenden Spieler der Weltrangliste aufeinander. Davis, der amtierende Weltmeister und Titelverteidiger in Hinsicht auf die International Open war, hatte mit Alain Robidoux den 102. der Weltrangliste, mit Dennis Taylor die Nummer zehn der Welt und seinen Konkurrenten aus dem Finale der Snookerweltmeisterschaft 1985 sowie mit Wayne Jones, David Taylor und im Halbfinale Steve James Spieler aus verschiedensten Segmenten der Weltrangliste besiegt. Ähnlich erging es White, der mit Martin Clark, Eugene Hughes, Willie Thorne, Barry West und Dean Reynolds allerdings vor allem Spieler aus der erweiterten Weltspitze besiegt hatte.

Den Anfang des Spiels dominierte insbesondere Davis, der mit mehreren hohen Breaks mit 4:0 in Führung ging und kurz darauf mittels eines 121er-Breaks diese auf 6:1 erhöhte. Nachdem White auf 6:2 an diesen herankam, gelang es jedoch Davis, in den folgenden drei Frames jeweils ein Century Break zu spielen und somit seine Führung auf 9:2 zu erweitern. Zwar gelang es White noch, jeweils auf 9:4 und 10:6 zu verkürzen, doch Davis ließ sich seine deutliche Führung nicht mehr nehmen und beendete nach achtzehn Frames mit einem 71:14-Framesieg das Spiel, das er somit mit 12:6 gewonnen hatte.

Qualifikation 
Schon wie in den letzten Jahren mussten sich alle Spieler außerhalb der durch die Nicht-Teilnahme Cliff Thorburns bedingten ersten 33 Ränge der Weltrangliste vorab für die Hauptrunde in maximal zwei Spielen im Modus Best of 9 Frames qualifizieren. In der ersten, sogenannten Runde der letzten 128 trafen alle ungesetzten sowie die maximal auf Rang 67 gesetzten Spieler auf jeweils einen anderen dieser Spieler. Aus den 32 Partien gingen jeweils ein Sieger hervor, der in der finalen Qualifikationsrunde, der Runde der letzten 96, auf einen der verbleibenden Spieler traf. Aus diesen 32 Partien gingen schlussendlich die 32 Qualifikanten hervor.

Century Breaks 
Während des gesamten Turnieres wurden von neun Spielern insgesamt fünfzehn – vier in der Qualifikation und elf in den Hauptrunden – Century Breaks gespielt.

Hauptrunde

Qualifikation

Einzelnachweise 

1988
Snookerveranstaltung 1988
Billardturnier in Stoke-on-Trent